Суперкубок Кувейту з футболу 2018  — 11-й розіграш турніру. Матч відбувся 18 серпня 2018 року між чемпіоном Кувейту і володарем кубка Еміра Кувейту клубом Аль-Кувейт та володарем кубка наслідного принца Кувейту клубом Аль-Кадісія.

Матч

Деталі

Примітки

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на goalzz

2018
Кувейт
Серпень 2018
2018 у Кувейті